

События

Европа

Римское царство 
 Царь: Ромул.
 В Олимпии прошли 15-е Олимпийские игры, в программу олимпийских видов спорта был включён «долгий» бег на 7 и 24 стадии, начиная с этих игр спортсмены начали соревноваться обнажёнными.
 В Италии основана греческая колония Сибарис
 В Смирне и на Самосе возведены капитальные храмы местночтимых божеств.
 Мессения полностью занята спартанцами в ходе Первой Мессенской войны
 Взошёл на престол царь Спарты Эврикрат I из рода Агидов

Ближний Восток и Египет 
 ассирийская армия при поддержке аммонитян заняла всю территорию Израильского царства
 царь Ассирии Саргон II захватил Сирию, Сам’аль, Хамат и Киликию, но вынужден был прервать поход и направить армию в Вавилон, в котором началось восстание против ассирийцев
 Вавилон привлёк в качестве союзника против Ассирии Элам, армия которого одержала над ассирийцами победу в сражении при Дере, началось восстание в Сирии и Финикии против Ассирии, Ганнон, царь Рафии, просит помощи у Египта
 египетская армия разбита ассирийцами в сражении при Рафии, Египет, Сабейское царство и арабская царица Самсие присылают дары Саргону
 в Верхнем Египте на престол взошёл Бокхорис, последний фараон XXIV династии

Китай 
 3-й год по эре правления луского князя Инь-гуна.
 Во 2 луне, в день цзи-сы в Лу зафиксировано солнечное затмение (то же в «Ши цзи», без указания дня). По современным данным, затмение произошло 22 февраля 720 года .
 В 3 луне, в день гэн-сюй умер царь Чжоу Пин-ван, ему наследовал его внук Линь (Хуань-ван, эра правления 719—697), так как его старший сын Се-фу рано умер.
 В 4 луне, в день синь-мао умерла луская княгиня Шэн-цзы (по имени Цзюнь или Инь).
 Осенью сын чжоуского сановника из рода У прибыл в Лу за средствами для похорон вана.
 В 8 луне, в день гэн-чэнь, умер князь Сун Му-гун (Хо). Перед смертью он вынудил княжича Фэна (своего сына) бежать в Чжэн. Сановник Кун-фу по желанию Му-гуна поставил у власти Юй-и (Шан-гуна, эра правления 719—711)..
 В 12 луне князья Ци и Чжэн заключили договор в Ши-мынь (город в Ци).
 В 12 луне, в день гуй-вэй был похоронен сунский Му-гун.
 Чжоусцы решили вернуть высшую должность правителю Го. Тогда чжэнцы вторглись в Чжоу и захватили урожай Сына Неба.
 Иский Ао-хоу сжёг урожай в Цюйво и ушёл. Цюйвоский Чжуан-бо стал именоваться Вэнь-гуном.

См. также

Примечания